Пётр Арапов:
 Арапов, Пётр Александрович (1851—1905) — городской голова Самары.
 Арапов, Пётр Иванович (1871—1930) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны.